La clase Fantasia es una clase de cruceros operados por MSC Cruceros. En la actualidad, hay cuatro cruceros activos de clase Fantasia: el buque líder, MSC Fantasia, MSC Splendida, MSC Divina y MSC Preziosa , que fueron construidos por STX Europe en Saint Nazaire, Francia. MSC Divina y MSC Preziosa son barcos de clase Fantasia modificados. Tienen un tonelaje bruto (GT) de 139.400 toneladas y han ampliado las comodidades en comparación con sus barcos hermanos anteriores.

El barco líder, MSC Fantasia, se completó en diciembre de 2008 y es el homónimo de la clase. El segundo barco, MSC Splendida, siguió en marzo de 2009. El tercer barco, MSC Divina, entró en servicio en mayo de 2012, mientras que el cuarto y último barco, MSC Preziosa, entró en servicio en marzo de 2013.

Unidades

Véase también 
 Clase Fantasy otra clase de cruceros de vacaciones

Referencias 

Cruceros (buque de pasajeros)
Trasatlánticos por clase